Isla Las Ánimas kan syfta på följande platser:

Mexiko 

 Isla Las Ánimas, Baja California Sur, ö, 
 Isla Las Ánimas, Guerrero, ö, 
 Isla las Ánimas, ö, Baja California, 

Robotskapade Mexikoförgreningar